

Anatomia
Tibia – Osso dell'arto inferiore.

Musica
Tibia – Strumento musicale a fiato o, nella terminologia teatrale, canna di organo da teatro.

Zoologia
Tibia – Articolo degli arti degli insetti.
Tibia – Segmento della zampa del ragno compreso fra la patella e il metatarso
Tibia – un genere di gasteropodi marini tropicali.

Pagine correlate
Tibiale